Kateryna Kozlova era la detentrice del titolo ma ha perso in semifinale contro Marta Sirotkina.

Il singolare del torneo di tennis Tatarstan Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna-Lena Friedsam che ha battuto in finale Marta Sirotkina 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Nadežda Kičenok (semifinali)
  Magda Linette (secondo turno)
  Marta Sirotkina (finale)
  Anna-Lena Friedsam (Campionessa)

  Ljudmyla Kičenok (quarti di finale)
  Arina Rodionova (secondo turno)
  Ilona Kramen' (primo turno)
  Kateryna Kozlova (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tatarstan Open 2013